Zöldhasú amazília
Rézfarkú amazília